Macedońskie odznaczenia (mac. одликувања на Република Македонија) – ordery i medale przyznawane za zasługi w Republice Macedonii Północnej.

Przypisy

Bibliografia 
 Одликувања и признанија (2011/07), www.president.gov.mk 
 Закон за одликувања и признанија на Република Македонија (2020/03), pretsedatel.mk 
 Кои одликувања и признанија може да ги додели претседателот на РМ (2015/07), www.pravdiko.mk 
 Ордени и медали на Република Македонија, heraldika.org.mk 
 

 
Listy odznaczeń według państw